Mollington (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Mollington (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire